Karanovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Karanovac, un village situé dans la municipalité de Banja Luka, République serbe de Bosnie ;
Karanovac, une localité située dans la municipalité de Petrovo et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Karanovac, un village situé dans la municipalité de Varvarin, district de Rasina.